Марково — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости.

География 
Деревня находится в восточной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, к северу от реки Судомы, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Дедовичи, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как переходный от морского к умеренно континентальному, со снежной мягкой зимой и прохладным летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7,5°С, температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 603 мм.
Часовой пояс

История 
До 2011 года населённый пункт входил в состав ныне упразднённой Навережской волости.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района